Altingsvalget 2016 blev holdt i Island den 29. oktober 2016. Valget skulle efter planen først afholdes senest den 27. april 2017, men som følge af protester mod regeringen i 2016 fremrykkedes valget til efteråret 2016.

Selvstændighedspartiet blev størst i Altinget med 21 af 63 mandater.  Fremskridtspartiet, som vandt flest mandater ved Altingsvalget 2013, tabte over halvdelen af partiets mandater, som hovedsagelig gik til Venstrepartiet – De Grønne og Piratpartiet. Blandt de 63 valgte altingsmedlemmer var 30 kvinder, hvilket gav Island den største andel af kvinder i  Europas parlamenter.

Resultater

Noter

Referencer 

Politiske valg i 2016
Politiske valg i Island